XXX kan syfta på:

 XXX – talet 30 med romerska siffror
 XXX – en symbol för pornografisk film
 XXX – en symbol för Straight edge
 xXx – en amerikansk actionfilm från 2002 i regi av Rob Cohen
 XXX (album av Miguel Bosé) – det nionde studioalbumet från 1987 av Miguel Bosé
 XXX syndrom – en genetisk avvikelse där kvinnor har tre X könskromosomer istället för de vanliga två
 XXX Corps – en brittisk armékår under andra världskriget